n-butylamine (1-aminobutaan)
sec-butylamine (2-aminobutaan)
isobutylamine (1-amino-2-methylpropaan)
tert-butylamine (2-amino-2-methylpropaan)

Amine